Є́сипов () — російське прізвище. Жіноча форма — Єсипова.

Відомі носії 
 Єсипов Валерій В'ячеславович — колишній російський футболіст, нападник, гравець збірної Росії.
 Єсипов Андрій Сергійович — російський хокеїст, захисник.

Жінки: Єсипова